Oberrossegg ist der Name folgender Orte:

  Oberrossegg (Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith), Ortsteil von Gutenberg-Stenzengreith, Bezirk Weiz, Steiermark
  Oberrossegg (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark